Banks Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Banks Township, du comté de Fayette en Iowa.

 , du comté d'Antrim dans le Michigan.

 Banks Township, du comté d'Indiana en Pennsylvanie.
 Banks Township, du comté de Carbon en Pennsylvanie.

Homonymie de townships